Sumpor hlorid se može odnositi na:

Disumpor dihlorid, S2Cl2
Sumpor dihlorid, SCl2
Sumpor tetrahlorid, SCl4